Lefeburia benguelensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Welwitsch och Adolf Engler. Lefeburia benguelensis ingår i släktet Lefeburia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
benguelensis